Радиотехник:
 Радиотехник — специалист в области радиотехники.
 «Радиотехник» — волейбольный клуб из Риги.
 «Радиотехник» — название баскетбольного клуба РТИ из Минска в 1967—1968 годах.

Радиотехника
 Радиотехника (издательство) - российское издательство тематической литературы по направлению